Sommer-OL 1924 (det officelle navn Den VIII Olympiades Lege) blev afholdt i Paris for anden gang – første gang var i 1900.

Endnu en gang kunne man ikke finde ud af, hvor legene skulle afholdes. Amsterdam var på programmet som værtsby, men Baron de Coubertin insisterede på at give Paris endnu en chance for at afholde et succesrigt OL.

Tyskland fik stadig ikke lov til at være med, men de fire andre lande, der blev udelukket i 1920, var tilbage. Tilskuerne så den første sorte atlet vinde en guldmedalje – William DeHart Hubbard (USA) sejrede i længdespring.

Paavo Nurmi fortsatte, hvor han slap i Antwerpen, og vandt fem guldmedaljer. OL 1924 blev de sidste lege, hvor levende dyr blev brugt som skydeskive. Levende duer havde været på skydeprogrammet i 1900 og i 1924 kunne man vinde guld ved at skyde efter løbende dådyr.

danske vandt medaljer i boksning, cykling, sejlsport, military og skydning. Det var specielt, at Danmark vandt hele to fægtningsmedaljer. Guld til Ellen Osiier og sølv til Grete Heckscher. Niels H.D. Larsen fra Otterup tog bronze i 600 m fri riffel med 93 p.

Medaljetabel 

Top 10

Danskere 
Danske deltagere
 92 mænd
 10 kvinder

Danske medaljer i Paris 1924
 Guld: 2 – boksning, fægtning
 Sølv: 5 – boksning (2), cykling, military, sejlsport
 Bronze: 2 – fægtning
 Bronze: 1 – 600 m fri riffel

Idrætsbegivenhederne

Atletik

Boksning  

I boksning deltog i alt 182 boksere fra 27 nationer. Danmark blev den 3. bedste nation med hele tre medaljer, da Hans Nielsen vandt guld i letvægt, og letsværvægteren Thyge Petersen og sværvægteren Søren Petersen hver vandt sølv.

Brydning

Fodbold 

Fodboldturneringen blev den første interkontinentale fodboldturnering. For første gang deltog andre hold end de europæiske.  Guldmedaljerne blev vundet af et af de nye hold, Uruguay.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="450px"
! Dato
! Kamp
! Res.
! Stadion
! Tilskuere
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|1. runde
|-
| 25.5.
| align="left"|Italien - Spanien
| 1-0
| align="left"|Stade de Colombes
| 20.000
|-
| 25.5.
| align="left"|Schweiz - Litauen
| 9-0
| align="left"|Stade Pershing
| 
|-
| 25.5.
| align="left"|USA - Estland
| 1-0
| align="left"|Stade de Paris
| 
|-
| 25.5.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Tyrkiet
| 5-2
| align="left"|Stade Bergeyre
| 5.000
|-
| 26.5.
| align="left"|Uruguay - Jugoslavien
| 7-0
| align="left"|Stade de Colombes
| 1.000
|-
| 26.5.
| align="left"|Ungarn - Polen
| 5-0
| align="left"|Stade Bergeyre
| 3.000
|-
| 26.5.
| align="left"|Sverige - Portugal
| w/o
| align="left"|
| 
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Ottendedelsfinaler
|-
| 27.5.
| align="left"|Holland - Rumænien
| 6-0
| align="left"|Stade de Colombes
| 1.000
|-
| 27.5.
| align="left"|Frankrig - Letland
| 7-0
| align="left"|Stade de Paris
| 15.000
|-
| 28.5.
| align="left"|Irland - Bulgarien
| 1-0
| align="left"|Stade de Colombes
| 1.500
|-
| 28.5.
| align="left"|Schweiz - Tjekkoslovakiet
| 1-1
| align="left"|Stade Bergeyre
| 12.000
|-
| 29.5.
| align="left"|Sverige - Belgien
| 8-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 8.532
|-
| 29.5.
| align="left"|Italien - Luxembourg
| 2-0
| align="left"|Stade Pershing
| 2.000
|-
| 29.5.
| align="left"|Uruguay - USA
| 3-0
| align="left"|Stade Bergeyre
| 
|-
| 29.5.
| align="left"|Egypten - Ungarn
| 3-0
| align="left"|Stade de Paris
| 8.000
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Ottendedelsfinaler - omkampe
|-
| 30.5.
| align="left"|Schweiz - Tjekkoslovakiet
| 1-0
| align="left"|Stade Bergeyre
| 10.000
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Kvartfinaler
|-
| 1.6.
| align="left"|Uruguay - Frankrig
| 5-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 45.000
|-
| 1.6.
| align="left"|Sverige - Egypten
| 5-0
| align="left"|Stade Pershing
| 6.484
|-
| 2.6.
| align="left"|Holland - Irland
| 2-1
| align="left"|Stade de Paris
| 2.000
|-
| 2.6.
| align="left"|Schweiz - Italien
| 2-1
| align="left"|Stade Bergeyre
| 12.000
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Semifinaler
|-
| 5.6.
| align="left"|Schweiz - Sverige
| 2-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 7.448
|-
| 6.6.
| align="left"|Uruguay - Holland
| 2-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 40.000
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Bronzekamp
|-
| 8.6.
| align="left"|Sverige - Holland
| 1-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 9.915
|-
| 9.6.
| align="left"|Sverige - Holland (omkamp)
| 3-1
| align="left"|Stade de Colombes
| 40.522
|-
| colspan="5" align="left" bgcolor="#dddddd"|Finale
|-
| 9.6.
| align="left"|Uruguay - Schweiz
| 3-0
| align="left"|Stade de Colombes
| 41.000
|}

{| class="wikitable"
| width="150px" bgcolor="gold" align="center"|Guld
| width="150px" bgcolor="silver" align="center"|Sølv
| width="150px" bgcolor="#cc9966" align="center"|Bronze
|- valign="top"
|  Uruguay
|  Schweiz
|  Sverige
|}

Polo

Svømning

Tennis

Vandpolo

Kilde 
 RSSSF – VIII. Olympiad Paris 1924 Football Tournament
 Den officielle OL-rapport fra Paris/Chamonix 1924 

Sport i 1924
Paris' historie